Појам Агнеса од Француске може да се односи на:
  Агнеса од Француске (византијска царица),
 Агнеса од Француске (бургундска војвоткиња),